

Sigle 
Ferrovie Meridionali Sarde – azienda italiana di trasporto pubblico attiva in Sardegna
Fibromyalgia syndrome – fibromialgia o sindrome fibromialgica 
Flight Management System – sistema di gestione del volo in aeronautica
Fortran Monitor System
Fratelli Maristi delle Scuole – congregazione laicale cattolica
Flexible manufacturing system – sistema di produzione industriale automatico
Federazione Mondiale dei Sordi – l'organizzazione equivalente dell'ONU della Comunità Sorda

Codici 
 FMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Madison (Stati Uniti)
 FMS – codice vettore ICAO di Hadison Aviation